Passarge bezeichnet

 Passarge, deutscher Name des Flusses Pasłęka in Polen
 ehemals zwei Ortsteile an der Mündung dieses Flusses: Alt Passarge und Neu Passarge (seit 1945 Stara Pasłęka und Nowe Pasłęka)

Passarge ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Passarge (1952–2008), Diakon und Umweltaktivist, 1988 Mitbegründer des Grün-Ökologischen Netzwerk Arche
 Eberhard Passarge (* 1935), deutscher Humangenetiker
 Hellmuth Passarge (1894–1945 ?), deutscher Schauspieler
 Karl Passarge (1893–1967), deutscher Politiker und Verwaltungsfachmann, Staatssekretär
 Ludwig Passarge, auch Louis Passarge (1825–1912), deutscher Schriftsteller
 Lukas Passarge (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Otto Passarge (1891–1976), Lübecker Bürgermeister
 Paul Passarge (1851–1923), deutscher Schauspieler
 Siegfried Passarge (1866–1958), deutscher Geograph
 Ute Passarge (* 1962), deutsche Autorin
 Walter Passarge (1898–1958), deutscher Kunsthistoriker